Либеральная партия Британской Колумбии, часто сокращаемая до Либералов Британской Колумбии, является правоцентристской провинциальной политической партией в Британской Колумбии, Канада. В настоящее время партия формирует официальную оппозицию. После всеобщих выборов в Британской Колумбии 2020 года тогдашний лидер партии Эндрю Уилкинсон объявил о своей отставке 26 октября 2020 года, но оставался временным лидером до тех пор, пока Ширли Бонд не была избрана новым временным лидером 23 ноября; выборы руководства в 2022 году, на которых победил Кевин Фалькон.

До 1940-х годов в политике Британской Колумбии доминировала Либеральная партия и конкурирующая с ней Консервативная партия Британской Колумбии. Либералы сформировали правительство с 1916 по 1928 год и снова с 1933 по 1941 год. С 1941 по 1952 год две партии правили в коалиции (во главе с лидером либералов), противостоящей восходящей Федерации Кооперативного Содружества. Коалиция потерпела поражение в 1952 году, и Либеральная партия пришла в упадок, а ее крупное собрание объединилось с Партией социального кредита Британской Колумбии на выборах 1975 года. Он вернулся в законодательный орган в качестве официальной оппозиции на выборах 1991 года благодаря усилиям лидера Гордона Уилсона. В это время Партия социального кредита рухнула, оставив окно для либералов Британской Колумбии, способных стать доминирующим центром для правоцентристской партии. Уилсон проиграл вызов лидерству Гордону Кэмпбеллу в 1994 году. На выборах 2001 года либералы Британской Колумбии получили подавляющее большинство, которое они удерживали при Кэмпбелле и его преемнике Кристи Кларке до выборов 2017 года. Эти выборы привели к подвешенному парламенту, а временное либеральное правительство вскоре потеряло вотум доверия НДП. После этого поражения Кларк ушел с поста лидера либералов, а Рич Коулман был избран временным лидером. Эндрю Уилкинсон был избран лидером на выборах руководства 2018 года, а на выборах 2020 года проиграл действующему премьер-министру Британской Колумбии Джону Хоргану. Впоследствии Уилкинсон ушел с поста лидера либералов Британской Колумбии, и партийное собрание выбрало Ширли Бонд временным лидером.

Когда-то Либеральная партия Британской Колумбии, официально присоединившаяся к Либеральной партии Канады, стала независимой в 1987 году. В нынешней партийной системе Британской Колумбии либералы Британской Колумбии являются основной правоцентристской оппозицией левоцентристской НДП. Партия обычно описывает себя как «коалицию свободного предпринимательства», и члены партии обычно поддерживают как либеральную, так и консервативную партии на федеральных выборах. Восемь лидеров либералов были премьер-министрами Британской Колумбии: Харлан Брюстер, Джон Оливер, Джон Маклин, Дафф Паттулло, Джон Харт, Босс Джонсон, Гордон Кэмпбелл и Кристи Кларк. Партию описывают как консервативную, неолиберальную и правоцентристскую в лево-правом политическом спектре.

1916-1928: первое правительство.

Разделившиеся консерваторы столкнулись с либералами на выборах 1916 года и проиграли. Либералы сформировали правительство под руководством Харлана Кэри Брюстера. Брюстер стал лидером оппозиции и был избран лидером партии в марте 1912 года. Несколько недель спустя он потерял свое место на выборах 1912 года, на которых либералов не было вообще.

В 1916 году он снова выиграл выборы в законодательный орган на дополнительных выборах и привел свою партию к победе на всеобщих выборах позже в том же году, проводя кампанию на платформе реформ. Брюстер пообещал положить конец покровительству на государственной службе, положить конец политическим машинам, улучшить компенсацию рабочим и трудовое законодательство, обеспечить право голоса для женщин и другие прогрессивные реформы.

Правительство ввело избирательное право для женщин, ввело запрет и боролось с политической коррупцией до его неожиданной смерти в 1918 году. Он похоронен на кладбище Росс-Бей в Виктории, Британская Колумбия.

Джон Оливер сменил Брюстера на посту премьер-министра, когда Брюстер умер в 1918 году. Правительство Оливера развивало производство продуктов в долине Нанук и пыталось убедить федеральное правительство снизить фрахтовые ставки для железнодорожного транспорта. Партии удалось одержать победу с минимальным большинством голосов на выборах 1920 года, и ей удалось править только после выборов 1924 года при поддержке двух независимых либералов.

1928-1933: оппозиция и Великая депрессия 
Либералам удалось увеличить количество голосов на выборах 1928 года, но они потеряли почти половину своих мест. С началом Великой депрессии и крахом правительства Саймона Фрейзера Толми либералы победили на выборах 1933 года.

1933-1941: Дафф Паттулло

Выборы 1933 года привели к власти Даффа Паттулло и ввели в Законодательный орган Кооперативную Федерацию Содружества (CCF), новую социал-демократическую и демократическую социалистическую оппозиционную партию.

Паттулло хотел, чтобы активное правительство попыталось справиться с депрессией с помощью социальных программ и поддержки безработных. Канада была признана наиболее пострадавшей от Великой депрессии, а западная Канада — наиболее пострадавшей в пределах Канады. Попытки Паттулло часто расходились с федеральным правительством Оттавы.

Паттулло также был сторонником Британской Колумбии и предлагал аннексию Юкона Британской Колумбией и строительство шоссе на Аляску, чтобы уменьшить власть восточной Канады над Британской Колумбией. На всеобщих выборах 1937 года его правительство было переизбрано под лозунгом «социализированного капитализма».

1941-1951: «Коалиция».

Смена правительства с консерваторами подошла к концу с подъемом CCF, которому удалось быть официальной оппозицией с 1933 по 1937 год и получить на одно место меньше, чем у консерваторов на выборах 1937 года. На выборах 1941 года CCF занял второе место. Выборы не дали либералам большинства, на которое они надеялись.

Джон Харт стал премьер-министром и лидером либералов в 1941 году, когда Паттулло отказался вступать в коалицию с консерваторами. Члены-либералы сместили Патулло с поста лидера, и Харт сформировал либерально-консервативное коалиционное правительство, известное в истории Британской Колумбии как «Коалиция». С 1941 по 1945 год Харт правил во время военного дефицита, когда все крупные правительственные проекты были отложены. Коалиционное правительство было переизбрано на выборах 1945 года. В этом соревновании либералы и консерваторы выступали под одним знаменем.

После 1945 года Харт предпринял амбициозную программу электрификации сельских районов, строительства гидроэлектростанций и шоссе. Самыми значительными проектами Харта были строительство шоссе 97 на север Британской Колумбии (которое теперь названо в его честь) и проект Bridge River Power, который был первым крупным гидроэлектростанцией в Британской Колумбии. Он учредил Комиссию по энергетике Британской Колумбии, предшественницу BC Hydro, для обеспечения электроэнергией небольших населенных пунктов, которые не обслуживались частными коммунальными службами. В декабре 1947 года Харт ушел с поста премьер-министра. Консервативная партия агитировала за то, чтобы ее лидер Герберт Анскомб сменил Харта на посту премьер-министра, но либералы численно превосходили тори в коалиционном собрании а за Хартом последовал другой либерал, Байрон Джонсон, известный как «Босс» Джонсон, с Анскомбом в качестве заместителя премьер-министра и Министр финансов.

Правительство Джонсона ввело всеобщее страхование больниц и 3 % провинциальный налог с продаж для его оплаты. Он расширил систему автомобильных дорог, расширил Тихоокеанскую Великую Восточную железную дорогу и заключил Алканское соглашение, которое способствовало строительству плотины Кенни. Правительство также справилось с наводнением реки Фрейзер в 1948 году, объявив чрезвычайное положение и начав программу осушения берегов реки через долину Фрейзер. Джонсон также известен тем, что назначил Нэнси Ходжес первой женщиной-спикером в Содружестве.
Либерально-консервативное коалиционное правительство победило на выборах 1949 года, набрав 61 % — самый большой процент голосов избирателей в истории Британской Колумбии. Напряженность между партнерами по коалиции и внутри обеих партий росла. Руководство Либеральной партии проголосовало за расторжение коалиции, и в январе 1952 года Джонсон уволил своих министров-консерваторов, что привело к недолговечному правительству меньшинства, которое вскоре рухнуло.
выборы 1952 г.
Чтобы не допустить победы CCF в трехпартийном соревновании, правительство ввело мгновенное повторное голосование, ожидая, что избиратели-консерваторы укажут либералов своим вторым кандидатом и наоборот. Однако избиратели искали альтернативы. Больше избирателей выбрали Социальную кредитную лигу Британской Колумбии раньше, чем любую другую партию, в качестве второго выбора. Социальный кредит стал крупнейшей партией, когда подсчитывались бюллетени на всеобщих выборах 1952 года. Де-факто лидер Social Credit во время выборов, WAC Bennett, бывший консерватор, был официально назначен лидером партии после выборов.

На всеобщих выборах 1953 года либералы сократились до 4 мест, получив 23,36 % голосов. Артур Лэнг победил Тилли Ролстон в Vancouver Point Grey. Хотя Социальный кредит получил большинство мест в законодательном органе, их министр финансов Эйнар Гандерсон потерпел поражение в Оук-Бей от Арчи Гиббса из либералов. Гордон Гибсон-старший, лесной барон-миллионер по прозвищу «Лесной бык», был избран от Лиллуэта либералом.

1953-1975: статус третьей стороны

В ранний период этого времени самым видным членом либералов был Гордон Гибсон-старший. Он был курильщиком сигар и общительным подрядчиком по лесозаготовкам, который мог бы стать премьер-министром, если бы не серьезная политическая ошибка. Он был избран в 1953 году для верховой езды Лиллуэт. В 1955 году всплыл скандал с Соммерсом, и он был единственным лидером в законодательном органе, который поднял этот вопрос. WAC Bennett и его генеральный прокурор испробовали множество тактик, чтобы предотвратить распространение информации.

В отчаянии Гордон Гибсон-старший отказался от своего места и провел дополнительные выборы, надеясь вызвать скандал вокруг Соммерсов. Система голосования изменилась, и он занял второе место после Social Credit.

На выборах 1956 года, когда скандал с Соммерсом все еще не разрешился, либералы добились худших результатов, чем в 1953 году. Артур Лэйнг потерял свое место, и партия сократилась до двух MLA и 20,9 % голосов. На выборах 1960 года партия получила четыре места с теми же 20,9 % голосов избирателей, что и в 1956 году. На выборах 1963 года партийное собрание увеличилось еще на один MLA до пяти, но их доля голосов избирателей упала до 19,98 %. . На выборах 1966 года партия получила еще одно место, доведя свое собрание до шести, а количество голосов увеличилось до 20,24 %. В голосовании 1969 года партия потеряла одно место, и ее доля голосов упала до 19,03 %.

В 1972 году партию привел к выборам новый лидер Дэвид Андерсон, который был избран на федеральных выборах 1968 года депутатом от Либеральной партии Канады. Ему и еще четырем другим удалось быть избранными в законодательный орган, но с самым низким количеством голосов в истории партии — 16,4 %.

После победы Новой демократической партии Британской Колумбии (НДП) на выборах 1972 года многие сторонники Либеральной и Консервативной партий перешли на сторону Лиги социального кредита. Эта коалиция смогла удержать новых демократов от власти с 1975 по 1990-е годы. MLA Гарде Гардом, Пэт МакГир и Аллан Уильямс покинули либералов ради социального кредита вместе с Хью Кертисом из внезапно омолодившихся тори. Все они стали членами кабинетов социального кредита после 1975 года.

На выборах 1975 года единственным избранным либералом был Гордон Гибсон-младший, поскольку партия набрала удручающие 7,24 %. Дэвид Андерсон потерпел сокрушительное поражение в своей гонке на Виктории, уступив Новым демократам и Социальному кредиту.

1979-1991 гг.

Выборы 1979 года были самой низкой точкой партии. Впервые в истории партии она была исключена из законодательного собрания. Баллотировалось всего пять кандидатов, ни один не был избран, а партия получила 0,5 % голосов.

На выборах 1983 года произошло небольшое восстановление, поскольку партия приблизилась к полному списку кандидатов, но набрала 2,69 % голосов. Голосование 1986 года было третьими и последними выборами, на которых партия не участвовала. Его доля в голосовании увеличилась до 6,74 %.

В 1987 году Гордон Уилсон стал лидером провинциальной Либеральной партии, когда никто другой не был в этом заинтересован. Уилсон разорвал формальные связи между провинциальной Либеральной партией и ее федеральным аналогом. С середины 1970-х годов большинство федеральных либералов в Британской Колумбии решили поддерживать Партию социального кредита Британской Колумбии на уровне провинции. Для провинциальной партии цель этого разделения состояла в том, чтобы уменьшить влияние членов Social Credit федеральной партии. С точки зрения федеральной партии этот шаг был для них в равной степени выгоден, поскольку провинциальная партия была по уши в долгах.

Уилсон приступил к восстановлению провинциальной партии как надежной третьей стороне в политике Британской Колумбии. В тот же период правящая партия «Социальный кредит» под руководством Билла Вандера Залма столкнулась с противоречиями. В результате многочисленные скандалы с Social Credit заставили многих избирателей искать альтернативу.

Ко времени выборов 1991 года Уилсон лоббировал участие в транслируемых по телевидению дебатах Канадской радиовещательной корпорации (CBC) между преемником Вандера Залма, премьер-министром Ритой Джонстон и лидером НДП Британской Колумбии Майклом Харкортом. CBC согласился, и Уилсон произвел впечатление на многих избирателей своим выступлением. Либеральная кампания набрала обороты и отняла большую поддержку у кампании «Социальный кредит». В то время как НДП Британской Колумбии выиграла выборы, либералы заняли второе место с 17 местами. Вильсон стал лидером оппозиции.

Официальная оппозиция при Вильсоне: 1991—1994 гг.

Политика Вильсона не совпадала с политикой многих других либералов как в законодательном органе, так и в партии, которые хотели заполнить вакуум, оставшийся после краха социального кредита. Либералы также оказались неопытными как в законодательном органе, так и в построении широкого политического движения. Им было трудно создать дисциплинированную организацию, которая могла бы создать эффективную оппозицию провинциальному правительству Новой демократической партии.

В 1993 году лидерство Уилсона еще больше пострадало из-за разоблачения его романа с коллегой-либералом MLA Джуди Тьябджи. К этому времени большая часть закрытого собрания открыто восстала против его руководства. Уилсон согласился созвать съезд лидеров, на котором он был бы кандидатом. Delta South MLA Фред Гингелл стал лидером оппозиции, пока шла гонка за лидерство либералов.

Вскоре в гонку за лидерство вступили бывший лидер партии Гордон Гибсон и мэр Ванкувера Гордон Кэмпбелл. Кэмпбелл решительно победил в первом туре голосования, бывший лидер партии Гордон Гибсон занял второе место, а Уилсон — третье. Выборы руководства были решены по системе с одним членом и одним голосом, с помощью которой либералы голосовали за свой выбор по телефону.

Затем Уилсон и Тьябджи покинули либералов и сформировали свою собственную партию, Прогрессивно-демократический альянс.

Официальная оппозиция при Кэмпбелле: 1994—2001 гг.

Как только Кэмпбелл стал лидером, либералы впервые приняли прозвище «Либералы Британской Колумбии» и вскоре представили новый логотип и новые цвета партии (красный и синий вместо обычного «либерально-красного» и сопровождающего его кленового листа). Пересмотренное название и логотип были попыткой более четко выделиться в сознании избирателей из федеральной Либеральной партии Канады.

В начале 1994 года Кэмпбелл был избран в законодательный орган на дополнительных выборах. Под его руководством партия начала двигаться вправо. Некоторых сторонников федеральной Партии реформ Канады и бывших членов Social Credit привлекли либералы Британской Колумбии. Некоторые умеренные сокреды начали голосовать за либералов еще во времена Вандера Залма. Либералы выиграли два бывших места Socred на дополнительных выборах, проведенных в регионе долины Фрейзер, укрепив свои претензии на то, чтобы быть явной альтернативой существующему правительству НДП Британской Колумбии. Либеральная партия также заполнила вакуум, образовавшийся в правоцентристском политическом спектре Британской Колумбии в результате краха Social Credit.

На выборах 1996 года либералы Британской Колумбии выиграли всенародное голосование. Однако большая часть либеральной маржи была потрачена впустую на большие маржи во внешних регионах провинции; они получили только восемь мест в Ванкувере и Нижнем материке. В сельской местности Британской Колумбии, особенно во внутренних районах, где железная дорога была источником жизненной силы местной экономики, либералы Британской Колумбии проиграли несколько конкурсов из-за дискомфорта, который электорат испытывал по поводу некоторых политик Кэмпбелла, в основном его обещания продать BC Rail. Конечным результатом стало то, что либералы снова оказались в оппозиции, хотя им удалось сократить большинство в НДП с 13 до трех.

После выборов либералы Британской Колумбии приступили к тому, чтобы не допустить повторения событий 1996 года. Кэмпбелл отбросил некоторые из менее популярных политических планов своей платформы 1996 года, в первую очередь обещание продать BC Rail в качестве перспективы последствий продажи. оттолкнули сторонников в северных внутренних поездках.

Правительство Кэмпбелла: 2001—2011 гг.

После скандального второго срока правительства НДП Британской Колумбии либералы Британской Колумбии выиграли выборы 2001 года с самым большим перевесом голосов в истории Британской Колумбии, получив 77 из 79 мест. Им даже удалось сместить премьера Уджала Досанджа в его собственной верховой езде. Гордон Кэмпбелл стал седьмым премьер-министром за десять лет и первым премьер-министром от либералов почти за 50 лет.

Кэмпбелл снизил на 25 % все провинциальные подоходные налоги в первый день своего вступления в должность. Либералы Британской Колумбии также снизили налог на прибыль корпораций и отменили налог на корпоративный капитал для большинства предприятий (налог на инвестиции и занятость, введенный новыми демократами).

Первый срок Кэмпбелла также был отмечен жесткой бюджетной экономией, включая сокращение списков социальных пособий и некоторых социальных услуг, дерегулирование, продажу некоторых государственных активов (в частности, «быстрых паромов», построенных предыдущим правительством, которые были проданы за долю их цена). Кэмпбелл также инициировал приватизацию BC Rail, которую либералы пообещали не продавать, чтобы выиграть северные поездки, которые отвергли партию в 1996 году, но отменили это обещание после выборов, с уголовными расследованиями, связанными с процессом торгов, в результате чего Законодательное собрание Британской Колумбии Рейды 2003 года и последующее и все еще не завершенное судебное дело. Было несколько серьезных трудовых споров, некоторые из которых были урегулированы с помощью государственного законодательства, но включали столкновения с врачами провинции. Кэмпбелл также сократил государственную службу, сократив штат более чем на пятьдесят процентов в некоторых правительственных ведомствах, и, несмотря на обещания о сокращении правительства, размер кабинета был почти удвоен, а зарплаты парламентариев повышены. Управление также было реорганизовано таким образом, что заместители министров теперь должны были подчиняться начальнику штаба в канцелярии премьер-министра, а не своим соответствующим министрам. В ходе сокращений больницы, здания судов и учреждения расширенного ухода по всей провинции были закрыты, особенно в небольших населенных пунктах, а сотрудники правоохранительных органов, такие как Служба охраны Британской Колумбии, были сокращены до минимального уровня. Различные провинциальные парки, созданные во время предыдущего режима НДП, также были понижены до статуса охраняемых территорий, что означает, что они могут быть открыты для эксплуатации ресурсов, а плата за использование парков была повышена.

В 2003 году расследование по делу о наркотиках, известное как операция Everwhatway, привело к рейдам на правительственные учреждения в зданиях парламента Британской Колумбии в связи с подозрительными сделками, связанными с продажей BC Rail компании CN в рамках скандала, который с тех пор стал известен как Railgate и судебный процесс над четырьмя бывших помощников министра за торговлю влиянием, злоупотребление доверием и получение взяток.

Либералы были переизбраны на выборах 2005 г. с уменьшенным большинством в 7 мест (46-33). Либералы снова были переизбраны на выборах 2009 года.

Вскоре после этих выборов было объявлено о введении HST, вопреки обещаниям, данным во время избирательной кампании.

3 ноября 2010 г., столкнувшись с неизбежным восстанием закрытого собрания из-за его стиля управления и политической негативной реакцией на Гармонизированный налог с продаж (HST) и спорным окончанием судебного разбирательства по делу о коррупции BC Rail, а также с его рейтингом одобрения всего 9 % в опросах. Гордон Кэмпбелл объявил о своей отставке.

Правительство Кларка: 2011—2017 гг.

Съезд руководства партии в 2011 году был вызван просьбой Гордона Кэмпбелла к партии провести съезд руководства «в кратчайшие возможные сроки». Съезд избрал Кристи Кларк своим новым лидером партии 26 февраля 2011 года. Кларк и ее новый кабинет были приведены к присяге 14 марта.

Логотип партии во время премьерства Кларка

При Кларке партия придерживалась более центристских взглядов, продолжая при этом свою недавнюю традицию создания коалиции сторонников федеральных либералов и федеральных консерваторов. Она немедленно повысила минимальную заработную плату с 8 долларов в час до 10,25 долларов в час и ввела День семьи в провинции, аналогичный Дню семьи в Онтарио. Кларк стал премьер-министром после рецессии 2008—2009 годов и продолжал держать курс на государственные расходы, введя два дефицитных бюджета перед сбалансированным бюджетом на 2013—2014 финансовый год, который включал повышение налогов для жителей Британской Колумбии с высокими доходами. . Она также стремилась использовать в своих интересах запасы сжиженного природного газа (СПГ) Британской Колумбии, позиционируя многообещающую отрасль СПГ как главную возможность экономического развития в течение следующего десятилетия. В то время как в последние годы правления Гордона Кэмпбелла было принято далеко идущее и прогрессивное экологическое законодательство, Кларк была более взвешенной в своем подходе к экологической политике. Продолжая вводить первый в Северной Америке налог на выбросы углерода в Британской Колумбии, она пообещала заморозить ставку во время выборов 2013 года, и ее стремления к развитию СПГ, казалось, противоречили целям по выбросам парниковых газов, установленным правительством Кэмпбелла в 2007 году. В 2012 году она также объявила, что любой будущий трубопровод, который пересекает Британскую Колумбию, должен будет соответствовать пяти условиям, включая экологические требования и консультации с аборигенами. Однако она указала, что одним из ее пяти условий будет то, что Британская Колумбия получит свою «справедливую долю» любых доходов, полученных от увеличения движения трубопроводов и танкеров. Это привело ее к прямому конфликту с провинцией Альберта, которая добивалась расширения доступа на рынок для своего битума через порты Британской Колумбии, но категорически отказывалась от любых договоренностей, по которым Британская Колумбия получала бы какие-либо лицензионные платежи.

Во время выборов 2013 года Кларк вошла в кампанию с низкими результатами опросов общественного мнения и отставала от своего главного соперника Адриана Дикса из НДП на целых 20 пунктов. Лозунг кампании либералов Британской Колумбии был «Сильная экономика, безопасное завтра» и подчеркивал сбалансированный бюджет и широкие возможности развития в секторе СПГ как причину, по которой избиратели избрали их на четвертый срок. Кларк привлекла стратегов, связанных с Либеральной партией Онтарио, таких как Дон Гай и Лаура Миллер, и федеральных либеральных деятелей, таких как Майк Макдональд, для управления ее офисом и кампанией. Либералы Британской Колумбии пришли сзади, чтобы обеспечить себе четвертый срок полномочий, однако Кларк потерпела поражение в своем гонке в Ванкувере, но выиграла последующие дополнительные выборы в гонке Оканаган Вестсайд-Келоуна. После выборов она добивалась потепления отношений между Британской Колумбией и Альбертой по поводу будущих трубопроводных проектов, подписав Национальную энергетическую стратегию бывшего премьер-министра Альберты Элисон Редфорд. В начале 2014 года либералы сократили второй раз подряд сбалансированный бюджет и приняли закон об изменении законов Британской Колумбии о спиртных напитках, чтобы разрешить продажу спиртных напитков в некоторых продуктовых магазинах и разрешить детям сидеть со взрослыми в пабах и ресторанах, где подают спиртные напитки.

На выборах 2017 года либералы Британской Колумбии сократили количество своих мест до 43, что на одно место меньше большинства. 29 мая 2017 г., после завершения окончательного подсчета голосов, НДП Британской Колумбии и Партия зеленых Британской Колумбии подписали соглашение о доверии и поставках, чтобы обеспечить стабильное правительство меньшинства. Их совокупные 44 места дают им преимущество перед 43 либералами Британской Колумбии, которого было достаточно, чтобы победить правительство Кларка на вотуме доверия 29 июня 2017 г., после чего Кларк ушел с поста премьер-министра (с 18 июля 2017 г.), и вице-губернатор спросил Лидер НДП Джон Хорган формирует правительство.

Рич Коулман стал временным лидером партии после отставки Кларка.

Официальная оппозиция при Уилкинсоне: 2018—2020 гг.

Этот раздел нуждается в расширении. Вы можете помочь, дополнив это. (сентябрь 2022 г.)
Эндрю Уилкинсон был избран лидером партии 3 февраля 2018 года. Он был лидером оппозиции в течение двух лет. После того, как партия потерпела поражение на всеобщих выборах 2020 года, он ушел в отставку. Ширли Бонд была временным лидером партии до конкурса лидеров 2022 года.

Смена имени: 2022 г.

27 сентября 2022 года партия объявила, что ее члены проголосуют за изменение названия с «BC Liberals» на «BC United» к концу года. Предложенное название было выбрано после трехмесячных консультаций между руководством партии и общими членами, при этом было принято более 2000 других предложений.

Либеральные партии
Политика Британской Колумбии